Ez a szócikk a Házi barkács című sorozat epizódjait listázza.

Évadáttekintés

Epizód

Első évad (1991-1992)

Második évad (1992-1993)

Harmadik évad (1993-1994)

Negyedik évad (1994-1995)

Ötödik évad (1995-1996)

Hatodik évad (1996-1997)

Hetedik évad (1997-1998)

Nyolcadik évad (1998-1999)

Források 
 

Televíziós sorozatok epizódlistái